Saint-André-des-Eaux  est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne.

Géographie

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Le Quiou », sur la commune du Quiou, mise en service en 1985 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Dinard », sur la commune de Pleurtuit, dans le département d'Ille-et-Vilaine, mise en service en 1950 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000 à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Urbanisme

Typologie 
Saint-André-des-Eaux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.
La commune est en outre hors attraction des villes.

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (95,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (95,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
zones agricoles hétérogènes (43,4 %), terres arables (27,1 %), prairies (24,8 %), eaux continentales (4,7 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Toponymie 
Le nom de la localité est attesté sous les formes Sanctus Andreas à la fin du  et Saint André des Eaux en 1480.

Saint-André-des-Eaux vient de Saint-André. On prétend qu'un monastère abritant des templiers aurait été édifié à l'origine à l’emplacement de l'ancienne chapelle de Fontlebon, au lieu-dit « Le Besso ». L'« ecclesia de Sancto Andrea » est mentionnée dans les registres de la paroisse à partir de 1581.

En breton, son nom est .

Histoire

Origines 

Les origines de la paroisse de Saint-André-des-Eaux demeurent mal connues des historiens. Selon certains, le territoire de Saint-André-des-Eaux, divisé par la Rance et le Linon, aurait formé à l'origine une trève dépendant des grandes paroisses primitives de Plouasne et de Plumaudan. Elle fut peut-être érigée en paroisse autonome au cours du , comme les trèves voisines dépendant de Plouasne : Saint-Pern en 1149, Bécherel en 1164, Tréfumel avant 1187.
La mention ecclesia de Sancto Andrea apparaît pour la première fois dans les registres paroissiaux en 1581.
La paroisse, enclavée dans l'évêché de Saint-Malo faisait partie du doyenné de Bobital relevant de l'évêché de Dol.

Le

Les guerres du  

Le monument aux Morts porte les noms des 11 soldats morts pour la patrie :
 dix sont morts durant la Première Guerre mondiale ;
 un est mort durant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis 2004, la commune accueille le festival des Papillonades et depuis 2012 le festival des "Arts Sonnés" qui a notamment vu jouer le groupe Tryo.

Politique et administration

Démographie

Lieux et monuments 

La commune compte un seul monument historique, l’ancienne église Saint-André qui date du , son porche étant du début du , dans laquelle apparaissent d'importants vestiges de peintures murales romanes. Abandonnée vers 1893 et aujourd'hui ruinée, elle a longtemps servi de carrière. Elle est classée depuis 1990 au titre des monuments historiques.

On trouve également un important patrimoine bâti inventorié :
 l’église actuelle, également dédiée à saint André, a été édifiée vers 1893-1895 en granite du Hinglé et avec des moellons en calcaire du Quiou pour les élévations ;
 l’ancien presbytère située au lieu-dit les Hautes Mares ;
 le château ou manoir du Besso, du , dont ne subsiste à peu près qu'une tour octogonale en pierres de jauge et l’ancien moulin.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des communes des Côtes-d'Armor

Liens externes 
 
 
 Saint-André-des-Eaux sur le site de l'Institut géographique national

SaintAndredesEaux
SaintAndredesEaux
Paroisse ou trève dans l'évêché de Dol